Chaguaramos peut désigner :

Toponymes

Chaguaramos : localité de la paroisse civile de Zamora de la municipalité de Zamora, dans l'État d'Aragua ;
 Chaguaramos : localité de la paroisse civile de Tacarigua de la municipalité de Carlos Arvelo dans l'État de Carabobo.

Homonymie de toponyme